Wespazjan – cesarz rzymski
 Wespazjan – imię męskie